Лісно — озеро в Білорусі, Вітебська область
 Лісно — село в Білорусі, Вітебська область, Верхньодвінський район